Het seizoen 2002/2003 van BV De Graafschap was het 48ste jaar in het Nederlandse betaald voetbal voor de club uit Doetinchem. De club kwam voor het achtste opeenvolgende seizoen uit in de Eredivisie, nadat De Graafschap in het vorige seizoen op de veertiende plaats was geëindigd in de eindrangschikking.

De club stond onder leiding van trainer-coach Peter Bosz, die was aangetrokken als opvolger van de weggestuurde Jurrie Koolhof. De oud-middenvelder van onder meer Feyenoord werd bijgestaan door assistenten John Lammers en Andries Ulderink. De Superboeren verkeerden het gehele seizoen in degradatienood. Onder leiding van Bosz eindigde de club uiteindelijk op de achttiende en laatste plaats in de eindrangschikking, waardoor degradatie een feit was. In het bekertoernooi strandde de club in de achtste finales, waarin FC Utrecht op 4 februari met 3-2 te sterk was.

Eredivisie

Wedstrijden

Eindstand

Toeschouwers

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die BV De Graafschap vertegenwoordigden in de Eredivisie in het seizoen 2002/03 en onder leiding van trainer-coach Peter Bosz als achttiende en laatste eindigden.

KNVB-beker

Wedstrijden

Statistieken
Bijgaand een overzicht van de spelers die BV De Graafschap vertegenwoordigden in de strijd om de KNVB-beker in het seizoen 2002/03 onder leiding van trainer-coach Peter Bosz.

2003
Graafschap